Selichte peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Селище) :
Selichte, village bulgare de l'obchtina de Blagoevgrad, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Selichte, village bulgare de l'obchtina de Sevlievo, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Selichte, village bulgare de l'obchtina de Smolyan, situé dans l'oblast de Smolyan.